Candy Crush steht für:

 Candy Crush (Fernsehsendung), US-amerikanische Spielshow auf CBS (2017)
 Candy Crush Saga, Computerspiel (2012)